Soininsaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Soininsaari (ö i Kymmenedalen), Kouvola, 
 Soininsaari (ö i Egentliga Tavastland), Tavastehus, 

Robotskapade Finlandförgreningar